Мурат Бактиярулы (; род. 17 июня 1958, село Байгекум, Чиилийский район, Кызылординской области, Казахская ССР) — казахстанский политический и государственный деятель. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2011—2023).

Биография 
С 1975 по 1977 годы служил в воинских частях Советской Армии в Венгрии. В 1979 году в своем ауле начал трудовую деятельность в качестве простого работника.

В 1986  году с отличием окончил факультет истории Казахского государственного университета имени С. М. Кирова, в 1999 году — Московский международный университет бизнеса и информационных технологий по специальности экономист, в 2001 году — Казахская государственная юридическая академия по специальности юрист.

С 1986 по 1994 годы — преподаватель истории, старший преподаватель, заведующий кафедрой политологии и социологии Кзыл-Ординского педагогического института.

С 1988 по 1991 годы — учился в аспирантуре Казахского государственного педагогического института имени Абая, защитил кандидатскую диссертацию по истории.

С 1994 по 1998 годы — декан факультета истории и права Кызылординского государственного университета.

С 1998 по 2001 годы — директор Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии.

В 1999 году стал доктором педагогических наук, тема диссертации: «Формирование основных приоритетов внешней политики Казахстана».

В 2001—2002 годах — проректор по региональному обучению Казахского государственного юридического университета.

В 2002—2008 годах — директор Кызылординского гуманитарного юридического колледжа, директор Кызылординского отделения Казахского государственного юридического университета.

С мая 2008 года по сентябрь 2011 года — заместитель акима Кызылординской области.

С августа 2011 года по январь 2023 года — депутат сената парламента Республики Казахстан от Кызылординской области, член комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (с 2014 года), комитета по социально-культурному развитию и науке (с 2017 года). С сентября 2019 года — председатель комитета по социально-культурному развитию и науке.

В 2019 году Мурат Бактиярулы заявил, что назначенная ректором Южно-Казахстанского государственного педагогического университета Анар Каирбекова до этого якобы 16 раз привлекалась к дисциплинарной ответственности. Сенатор задался вопросом, соответствует ли это назначение этическим нормам и законно ли оно? По его мнению, руководителями высших учебных заведений нужно назначать авторитетных людей. На что получил публичный ответ от ректора Анар Каирбековой, что информация в заявлении депутата сената недостоверна и является клеветой. Со своей стороны Каирбекова отметила, что Мурат Бактиярулы будучи директором Кызылординского филиала КазГЮА, в этом же вузе получил свое третье высшее образование. И задала вопрос насколько этично — директору высшего учебного заведения получать в своем же вузе высшее образование?

Награды 
 Орден «Курмет» (декабрь 2012 года);
 Орден «Парасат» (2019);
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан);
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001);
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005);
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011);
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016);
 Медаль «За укрепление парламентского сотрудничества» МПА СНГ (2016, 2017)
 Медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан» (2020);
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Казахстан»;
 Нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин»;
 звания «Почётный гражданин Кызылординской области» (8 декабря 2021 года);

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Кызылординского государственного университета имени Коркыт ата
Педагоги Казахстана
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Отличники образования Республики Казахстан
Почётные граждане Кызылординской области